Bassette est un terme en usage dans les patois du nord et de l'est de la France (ainsi qu'en Belgique Francophone) désignant une Poule naine.
 La Bassette est une race de poule domestique officiellement reconnue.
 Une bassette est une armoire de petite taille.
 La bassette est un jeu de cartes d'origine italienne pratiqué en France sous Louis XIV.